Hämnarna kan syfta på:

 Hämnarna – en amerikansk superhjältegrupp, se Avengers
 Hämnarna (film, 1946) – amerikansk film från 1946 med bland andra Burt Lancaster och Ava Gardner, originaltitel: The Killers
 Hämnarna (film, 1973) – amerikansk film från 1973 med bland andra Robert Duvall, originaltitel: The Outfit
 Hämnarna (film, 1989) – amerikansk film från 1989, originaltitel: Renegades
 Hämnarna (film, 1998) – amerikansk film från 1998 med bland andra Ralph Fiennes, Uma Thurman och Sean Connery, originaltitel: The Avengers